Església de Santiago (Ciudad Real), edifici religiós del romànic i el gòtic inicial a Castella 
 Església de Santiago (la Corunya), temple catòlic d'estil romànic a la Corunya, a Galícia.
 Església de Santiago (Jaca), temple catòlic d'estil romànic a l'Aragó) 
 Església de Santiago Apòstol (Sama), temple de la localitat asturiana de Sama 
 Església de Santiago de los Caballeros, Santiago de las Eras o Santiago el Viejo, temple d'estil romànic que